Чемпионат Франции по футболу 1985/1986 годов — 48-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «ПСЖ» стал чемпионом Франции в 1-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забит 931 гол.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Монако» — «Бордо» — 9:0
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Ренн» — «Брест» — 0:4
 Самая крупная победа дома: 9 голов
 «Монако» — «Бордо» — 9:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1985/1986
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1985 году
Спорт во Франции в 1986 году